Die Divizia A 2003/04 war die 66. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga. Sie begann am 9. August 2003 und endete am 3. Juni 2004. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde Dinamo Bukarest.

Modus 
Die Divizia A spielte mit 16 Mannschaften. Die drei letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab, nachdem die in den Vorjahren durchgeführten Relegationsspiele wieder abgeschafft worden waren. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 2004/05
 2. – Steaua Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 2004/05
 12. – Gloria Bistrița – Teilnehmer am UEFA Intertoto Cup 2004
 Dinamo Bukarest – Pokalsieger; dadurch nahm der unterlegene Pokalfinalist Oțelul Galați am UEFA-Pokal 2004/05 teil

Absteiger in die Divizia B 
Ceahlăul Piatra Neamț, Petrolul Ploiești, FC Oradea

Aufsteiger in die Divizia A 
Politehnica Iași, Sportul Studențesc Bukarest, CFR Cluj

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 2003/04 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 2003/04 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2003/04
Liga-1-Saison